

Geografie

Verenigd Koninkrijk
Coventry
Station Coventry

Verenigde Staten
 Coventry (Connecticut)
 Coventry (New York)
 Coventry (Pennsylvania)
 Coventry (Rhode Island)
 Coventry (Vermont)
 Coventry Lake
 Coventry Township (Summit County Ohio)
 Coventry Village (Ohio)
 South Coventry

Cultuur
Coventry-cyclus

Onderwijs
 Coventry University

Sport
Coventry City FC
Coventry Golf Club

Industrie
Coventry
Coventry B&D
Coventry Challenge
Coventry Climax
Coventry-Eagle
Coventry Mascot
Coventry Motette
Coventry Premier
Coventry Star
Coventry Victor

Personen met de naam Coventry
Kirsty Coventry
Francis Coventry
Coventry Patmore